Porus (astronomia), alteració en la superfície del Sol que precedeix a la formació d'una taca solar 
 Biografies:
 Porus o Poros d'Hidaspes, rei indi d'un estat del  situat entre els rius Hidaspes i Acesines, a l'actual Punjab
 Porus de Gandaris, nom grec de Puru o Pururava, rei indi d'un estat del  que els grecs van anomenar Gandaris
 Biologia:
 Porus o glàndula sudorípara, petit orifici present a la pell d'alguns animals
 Porus nuclear complexos de proteïnes que travessen l'embolcall nuclear cel·lular present a la majoria dels eucariotes
 Física: Porus (física), interstici entre les partícules o molècules que constituïxen un cos